Tijdens de wereldbeker schaatsen 2013/2014 werd voor de derde keer de Grand World Cup berekend.

In de tweede editie was het de Nederlandse Ireen Wüst die tijdens de laatste vier wereldbekers haar overmacht omzette in de winst in het eindklassement. Ze haalde haar punten op de 1000, 1500 en 3000 meters. De Canadese Christine Nesbitt werd tweede, voor Diane Valkenburg. In het olympische seizoen 2013/2014 won Heather Richardson het klassement over de 1000 meter en ook het algemene klassement, ze bleef Ireen Wüst, de winnares van de 1500 meter, en haar landgenote Brittany Bowe voor.

Puntentelling 
De puntentelling is afwijkend van de puntentellingen voor de losse onderdelen. Bij elke individuele afstand krijgt alleen de top vijf punten voor dit klassement. Bij een normale wedstrijd is dit één tiende van het aantal normale punten, doch als een afstand twee keer in één weekend wordt verreden, zoals de 500 meter, krijgt een schaatser slechts halve punten. Bij de wereldbekerfinale zijn de te verdienen punten 1,5 keer zo hoog. Ook de massastart telt mee.

Eindstand 
In de onderstaande tabel staat de eindstand van de Grand World Cup van dit seizoen. In de linkerhelft van de tabel zijn de resultaten uitgesplitst per wereldbekerwedstrijd, in de rechterhelft van de tabel zijn de resultaten uitgesplitst naar schaatsafstand. Beide helften komen uiteraard op dezelfde totaalscore uit.

Grand World Cup vrouwen